Meira kan syfta på:

 Meira (släkte) – ett släkte av svampar

Geografi
 Meira (kommun) – en kommun i Spanien
 Meira (kommunhuvudort) – kommunens huvudort